Соло́мино — название ряда населённых пунктов:

 Соломино — деревня в Пижанском районе Кировской области.
 Соломино — село в Белгородском районе Белгородской области.
 Соломино — село в Дмитровском районе Орловской области.
 Соломино — деревня в Топкинском районе Кемеровской области.
 Соломино — деревня в  Ржевском районе Тверской области.
 Соломино — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Соломино — село в Фатежском районе Курской области.

См. также 
 Соломинский